James Gascoyne-Cecil (1791–1868) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. markiz Salisbury
 James Gascoyne-Cecil (1861–1947) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. markiz Salisbury

Zobacz też 
 James Cecil